Пенная — название ряда рек России:
 Пенная — правый приток Быстрой (бассейн Верхней Лупьи) в Ленском районе Архангельской области.
 Пенная — правый приток Великой в Псковской области.
 Пенная — левый приток Танюрера в Анадырской районе Чукотского автономного округа.
 Пенная — правый приток Танюрера в Анадырской районе Чукотского автономного округа.